Graysville fait référence à plusieurs villes des États-Unis et du Canada :
 Graysville dans l'Alabama ;
  en Géorgie ;
  dans l'Indiana ;
  dans le Manitoba ;
  dans le Missouri ;
 Graysville dans l'Ohio ;
 Graysville dans le Tennessee.

Homonymie de localités aux États-Unis